Ochsenmühle ist der Ortsname von

 Ochsenmühle (Ingolstadt), Ortsteil der kreisfreien Stadt Ingolstadt, Bayern
 Ochsenmühle (Lauda-Königshofen), Wohnplatz auf der Gemarkung des Lauda-Königshofener Stadtteils Königshofen, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Ochsenmühle (Stadtlauringen), Ortsteil des Marktes Stadtlauringen, Landkreis Schweinfurt, Bayern